Termin OCH ima više značenja.

 6-Oksokamforna hidrolaza, enzim
 Oč (duh), olimpijski duh